Venom kan syfta på:

 Venom (musikgrupp) – ett brittiskt heavy metalband
 Venom (musikalbum) – ett studioalbum av Breach
 Venom (seriefigur) – en serietidningskaraktär och fiende till Spindelmannen
 Venom (film, 2005) – en amerikansk voodoo-skräckfilm från 2005
 Venom (film, 2018) – en amerikansk skräckfilm
 de Havilland Venom – ett brittiskt stridsflygplan

Se även
 Gift